Christian Schmidt peut désigner :

 Christian Schmidt (1938-), économiste français ;
 Christian Schmidt (1943-), homme politique allemand, membre de l'Alliance 90 / Les Verts ;
 Christian Schmidt (1957-), homme politique allemand, membre de la CSU ;
 Christian Schmidt (1920-2017), pasteur alsacien et Président d'Église.